Mihail Jora este o combinație de nume de familie și prenume, care se poate referi la:

 Mihail Jora (2 august 1891 – d. 10 mai 1971), compozitor, dirijor, muzician și academician român.
 Mihail Jora (politician) ( - ), politician din secolul al XIX-lea, ministru de externe în guvernul Mihail Kogălniceanu din Iași.

^
Nume proprii